Nida heißen folgende geographische Objekte:

 Nida (römische Stadt), Siedlung in römischer Zeit im Nordwesten von Frankfurt am Main
 Nida (Litauen), Ortschaft auf der Kurischen Nehrung, Bezirk Klaipėda, Litauen; bis 1945 Nidden, Kreis Memel, Ostpreußen
 Nida (Ruciane-Nida), Stadtteil von Ruciane-Nida, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen; bis 1945 Nieden, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Nida (Fluss), Nebenfluss der Weichsel in Polen
 Nida (Wkra), Name des Oberlaufs der Wkra, Nebenfluss des Narew in Polen
 Nida-Hochebene auf Kreta

Nida ist der Familienname folgender Personen:
 Eugene Nida (1914–2011), US-amerikanischer Linguist und Bibelübersetzungstheoretiker
 Norman von Nida (1914–2007), australischer Golfer

NIDA steht als Abkürzung für:
 National Institute of Development Administration in Bangkok
 National Institute of Dramatic Art in Sydney
 National Institute on Drug Abuse, eine Einrichtung der US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH)

NIDA (von  „Aufruf“) ist zudem der Name einer politischen Partei in den Niederlanden, siehe NIDA (Partei).

Siehe auch:
 Landschaftsschutzpark Nidagebiet
 Nidda (Begriffsklärung)

Abkürzung